Сельчи () — коммуна в Италии, располагается в регионе Лацио, в провинции Риети.

Население составляет 1094 человека (2008 г.), плотность населения составляет 141 чел./км². Занимает площадь 8 км². Почтовый индекс — 2040. Телефонный код — 0765.

Покровителем коммуны почитается святой Стефан, диакон, первомученик, празднование 3 августа.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: https://web.archive.org/web/20061123123223/http://selci.comunelazio.net/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики